

Londen 
City of Westminster of kortweg Westminster, een district (borough) in Inner London van de Engelse regio Groot-Londen
Westminster (wijk), is een wijk in district City of Westminster van de Engelse regio Groot-Londen
Hertog van Westminster, Britse adellijke titel
Palace of Westminster, het paleis waar volksvertegenwoordiging zetelt in Londen, Engeland
Westminster (metrostation)

Voor het huidige koninklijke paleis in Westminster zie Buckingham Palace
Westminster Bridge, een brug in Londen over de Theems tussen de wijken Westminster en Lambeth
Westminster Abbey, een kerk in Londen
Kathedraal van Westminster, (Eng. Westminster Cathedral), rooms-katholieke kathedraal

Verenigde Staten 
Westminster (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Westminster (Colorado), een stad in de Amerikaanse staat Colorado
Westminster (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Westminster (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Westminster (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Westminster (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Westminster (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont
 Westminster (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts

Andere betekenissen
Westminster-model, het parlementair en democratisch systeem van het Verenigd Koninkrijk als modelvoorbeeld